Miejscowości w USA:
 Chemung – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Chemung – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
Gminy w USA:
 Chemung (ang. Chemung Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Chemung (ang. Chemung Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chemung (ang. Chemung County) – w stanie Nowy Jork